Акме (от  — вершина, зенит, высшая точка) — означает наивысшую или наилучшую степень чего-либо.

Географические объекты 

 Акме — деревня в провинции Альберта, Канада

США 
 Акме — статистически обособленная местность в округе Уохкиэкум, штат Вашингтон.
 Акме — город в штате Индиана.
 Акме — город в штате Мичиган.
 Акме — межобщинная территория в штате Пенсильвания.
 Акме — город в округе Хеттингер, штат Северная Дакота.

См. также 
Acme